de (gewone) maanvis (Pterophyllum scalare), een cichlide en populaire aquariumvis
 de maanvis of klompvis (Mola mola), de grootste bestaande beenvis
 de (Atlantische) maanvis (Selene setapinnis)